In 1968 werd het 63ste profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. In totaal was dit het 103de seizoen. River Plate werd kampioen van de Apertura en Independiente van de Clausura.

Eindstand

Apertura

Topscorers

Clausura

Topscorers

Totale stand

(*) Gekwalificeerd voor Copa Libertadores 1995 en uitgenodigd Supercopa Sudamericana 1994.
(**) Uitgenodigd voor Supercopa Sudamericana 1994.
(***) Gekwalificeerd voor Copa Libertadores 1995 als titelverdediger.

 Argentinië mag drie teams sturen naar de Copa Conmebol 1994: de best geklasseerde teams die niet aan de Supercopa Sudamericana 1994 of de Copa Libertadores 1995 deelnemen.

Degradatietabel

Externe link 
 Argentinië 1993/94 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1993/94